Washingtonfördraget kan syfta på:

 Webster–Ashburtonfördraget – ett avtal mellan USA och Förenade kungariket Storbritannien och Irland 1842
 Oregonfördraget – ett avtal mellan USA och Storbritannien 1846
 Washingtonfördraget (1922) – det fördrag som kom till stånd efter Washingtonkonferensen 1921-1922
 Nordatlantiska fördraget – ett fördrag som etablerade Nordatlantiska fördragsorganisationen 1949
 Washingtonfördraget (1871) – ett avtal mellan USA och Förenade kungariket Storbritannien om Alabama-affären